

Geografia

Francia 
 Belleau – Aisne
 Belleau – Meurthe e Mosella

Regno Unito 
 Belleau – Inghilterra

Persone 
 Rémy Belleau (1528-1577) – poeta francese rinascimentale